Konzentrationslager bezeichnet:
 einzelne oder eine Vielzahl der (deutschen) Konzentrationslager in der Zeit des Nationalsozialismus, Abkürzungen sind KZ oder K.L. oder kurz Lager
 Liste der Konzentrationslager des Deutschen Reichs
 Liste der Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus
 Konzentrationslager mit organisiertem Massenmord; siehe Vernichtungslager

  in Vichy (Frankreich) verschiedene Durchgangs- und Sammellager für die Vernichtungslager, zum Teil unter deutscher Leitung
 Sammellager Drancy
 KZ Beaune-la-Rolande
 KZ Royallieu
 Camp de transit de Pithiviers

 Konzentrationslager des faschistischen Italiens
 KZ Rab
 Konzentrationslager Gonars
 KZ Molat
 Italienische Konzentrationslager in Libyen (1930–1933)

 Konzentrationslager (historischer Begriff) im Sinne von verschiedenen Konzentrations- und Internierungslagern
 Konzentrationslager in Deutsch-Südwestafrika
 Konzentrationslager im franquistischen Spanien
 Konzentrationslager der Ustascha in Kroatien und Serbien; siehe Konzentrationslager (historischer Begriff)#Jugoslawien
 Konzentrationslager der Salazar-Diktatur in Portugal; siehe Konzentrationslager (historischer Begriff)#Portugal

 die Anhaltelager des faschistischen österreichischen Ständestaates

 KZ Jasenovac, Vernichtungslager im "Unabhängigen Staat Kroatien" (NDH), Vasallenstaat des Deutschen Reichs

 Konzentrationslager (historischer Begriff) #Sowjetunion und Osteuropa
 Arbeits- und Umerziehungslager Belene in Bulgarien
 Konzentrationslager Haengyŏng in Nordkorea

Konzentrationslager in Übersetzung als Namensbestandteil bezeichnet:
 Campos de reconcentración im Kubanischen Unabhängigkeitskrieg; siehe Konzentrationslager (historischer Begriff)#Begriffsgeschichte
 Concentration camps im Zweiten Burenkrieg; siehe Konzentrationslager (historischer Begriff)#Südafrika
 Concentration camps in den USA im Zweiten Weltkrieg; siehe Internierung japanischstämmiger Amerikaner